

См. также 
 Список заповедников и национальных парков Украины

 
Списки:Украина